Michele Ongaro – soprannome di Michele Pannonio, pittore del XV secolo, attivo a Ferrara
 Michele Ongaro o anche Ungaro – soprannome di Michele Fabris, scultore del XVII secolo, attivo a Venezia